Eckerdal ist der Familienname folgender Personen:

 Lars Eckerdal, schwedischer Bischof der lutherischen Schwedischen Kirche
 Per Eckerdal (* 1951), schwedischer Bischof der lutherischen Schwedischen Kirche